La Ametlla o L'Ametlla puede hacer referencia a:
 La Ametlla de Mar (en catalán L'Ametlla de Mar), municipio de la provincia de Barcelona (España).
 La Ametlla (en catalán L'Ametlla del Vallès), municipio de la provincia de Barcelona (España).
 Ametlla (en catalán L'Ametlla de Segarra), localidad de la provincia de Lérida (España).
 L'Ametlla de Montsec, localidad de la provincia de Lérida (España).
 L'Ametlla de Merola, localidad de la provincia de Barcelona (España).
 L'Ametlla de Casserres, localidad de la provincia de Gerona (España).